North Esk – rzeka w Szkocji, w jednostkach administracyjnych Aberdeenshire i Angus, dopływ Morza Północnego
 North Esk – rzeka w Szkocji, w jednostce administracyjnej Midlothian, dopływ Esk
 North Esk – rzeka w Australii, na Tasmanii